L'accord de Pretoria peut désigner :
 celui de juillet 2002 dans le cadre de la deuxième guerre du Congo ;
 celui de décembre 2002 dans le cadre de la deuxième guerre du Congo ;
 celui de 2005 dans le cadre de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire.